Oakland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oakland Township (Illinois)
 Oakland Township (Franklin County, Iowa)
 Oakland Township (Louisa County, Iowa)
 Oakland Township (Clay County, Kansas)
 Oakland Township (Cloud County, Kansas)
 Oakland Township (Michigan)
 Oakland Township (Freeborn County, Minnesota)
 Oakland Township (Mahnomen County, Minnesota)
 Oakland Township (Nebraska)
 Oakland Township (North Dakota)
 Oakland Township (Butler County, Pennsylvania)
 Oakland Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Oakland Township (Venango County, Pennsylvania)